Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского — высшее учебное заведение, основанное 15 ноября 1935 года, осуществляющее подготовку и переподготовку музыкантов и искусствоведов в системе Министерства культуры Российской Федерации.

Основная история 
15 ноября 1935 года Постановлением ВЦИК СССР в городе Челябинске был создан Челябинский музыкальный техникум. В техникуме было создано три отделения: вокальное, оркестровое и фортепианное, в которые и был осуществлён первый набор учащихся в количестве двадцать пять человек. В 1939 году музыкальный техникум был переименован в Челябинское музыкальное училище № 1, помимо трёх существующих отделений были созданы ещё два: музыкально-педагогическое и дирижёрско-хоровое . 

В 1946 году в училище было создано отделение русских народных инструментов и  был создан оркестр русских народных инструментов. С 1947 года Челябинское музыкальное училище стало средним профессиональным учебным заведением, основным направление деятельности, стала подготовка училища для таких музыкальных специальностей как: теоретики музыки, вокалисты, пианисты, дирижёры-хоровики, духовики, народники и струнники. В 1951 и в 1960 годах в училище было открыто ещё два отделения: теоретическое и заочное. В 1967 году на базе отделения педагогической практики в структуре училища была создана школа практики а в 1972 году был организован методический кабинет для педагогического состава училища. В 1975 году под руководством Н. Ю. Орлова в училище было создано театральное отделение. 

21 декабря 1994 года Постановлением Правительства Российской Федерации на базе художественного училища был создан Челябинский музыкально-педагогический колледж имени П. И. Чайковского. 30 июня 1997 года колледж был переименован в Челябинское высшее музыкальное училище имени П. И. Чайковского. 18 апреля 2002 года высшее музыкальное училище было преобразовано в Челябинский институт музыки  имени П. И. Чайковского, в структуре института была создана аспирантура.
 
27 октября 2010 года Постановлением Правительства Российской Федерации на базе трёх учебных заведений: Челябинского института музыки имени П. И. Чайковского, Челябинского колледжа культуры и искусства и Челябинского художественного училища было создано образовательное учреждение высшего профессионального образования — Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского. В основной учебной структуре было создано четыре факультета: музыкального и изобразительного искусства, социокультурной деятельности и  хореографический факультет, три обще институтские кафедры: иностранных языков, физической культуры и безопасности жизнедеятельности и социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин. В институте функционируют четыре школы искусств: Специальная детская школа искусств состоящая из трёх отделений, Музыкальный колледж состоящий из одиннадцати отделений: вокальное, фортепиано, теоретическое отделение, эстрадного пения, народных и струнных инструментов, хорового дирижирования, духовых и ударных инструментов, инструментов эстрадного оркестра, сольного и хорового народного пения и специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства, Художественное училище состоящее из четырёх отделений: декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, скульптуры, дизайна и живописи, Колледж культуры состоящий из четырёх отделений: этно-художественного творчества, организации культурно-досуговой деятельности, актерского искусства и театрального творчества и библиотековедения.

Структура

Кафедры 
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности
 Кафедра социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин

Факультеты 
 Факультет музыкального искусства
  Кафедра фортепиано
  Кафедра сольного пения
  Кафедра народного пения
  Кафедра хорового дирижирования
  Кафедра оркестровых народных инструментов
  Кафедра оркестровых струнных инструментов
  Кафедра истории, теории музыки и композиции
  Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов
  Кафедра специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства
 Факультет изобразительного искусства
  Кафедра живописи
  Кафедра дизайна
  Кафедра прикладных искусств
 Факультет социокультурной деятельности
  Кафедра народной художественной культуры
 Хореографический факультет
  Кафедра хореографического искусства

Руководство 
 1935—1947 — Д. Ф. Голосов 
 1947—1964 — Г. М. Каверин 
 1965—1987 — заслуженный работник культуры РСФСР Б. М. Белицкий
 1987—2010 — к.п.н., профессор, заслуженный работник культуры РФ В. П. Оснач
 2010—2015 — д.п.н., профессор Костенок П. И.
 с 2015 — д.п.н., профессор Е. Р. Сизова

Известные выпускники и педагоги 
 Народный артист РФ Н. Ю. Орлов
 Народный артист РФ Н. А. Заварзина
 Заслуженный работник культуры РСФСР В. А. Лопатко 
 Заслуженный работник культуры РФ Ю. С. Звоницкая
 Заслуженный работник культуры РФ А. В. Глинкин
 Заслуженный работник культуры РФ Ветеран труда Г. А. Архипова
 Заслуженный артист РФ А. Д. Бакланов
 Заслуженный артист РФ Ю. В. Шишкин
 Заслуженный артист РФ Е. Г. Быков

Примечания

Литература 
 Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2012 : ежегодник / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [сост.: Э. А. Абхаликова, Л. А. Величкина, И. Н. Пережогина ; ред.: О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева]. – Челябинск, 2011 г. — 240 с — ISBN 978-5-94839-719-1
 Сиверина Т. П. .

Ссылки 
 

Институты Челябинска
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ
Российские институты искусства и культуры
Учебные заведения, основанные в 1935 году
Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского